Алисон има више значења:
 Алисон (Пенсилванија)
 Алисон (Ајова)
 Алисон Бекер, бразилски фудбалски голман